Get Up – singolo degli R.E.M. del 1989, dall'album Green
 Get Up – singolo delle Sleater-Kinney del 1999, dall'album The Hot Rock
 Get Up! – singolo di Beverley Knight del 2001, dall'album Who I am.
Get Up – album di Richie Kotzen del 2004
Get Up – singolo di Ciara del 2006, dalla colonna sonora di Step Up
Get Up! – album degli Helix del 2006
Get Up! – album di Ben Harper del 2013
Get Up – singolo di 50 Cent del 2008, dall'album Before I Self Destruct
Get Up! – singolo dei Korn del 2011
Get Up – singolo di Bingo Players e featuring dei Far East Movement del 2012
Get Up – album del 2015 di Bryan Adams